Saint-Mandé ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Saint-Mandé, Stadt im Département Val-de-Marne
 Saint-Mandé (Métro Paris), eine Station der Metro Paris
 Saint-Mandé-sur-Brédoire, Gemeinde im Département Charente-Maritime